Welin är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Offentlig statistik tillgänglig i oktober 2017 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Welin 1 060
 Velin 383
 Wellin 9
Totalt blir detta 1 452 personer.

Personer med efternamnet Welin eller med varianter av detta namn

 Agnes Welin  (1844–1928), sjömansmissionär
 Axel Welin, flera personer
 Axel Welin (ingenjör) (1862–1951), ingnenjör och uppfinnare
 Axel Welin (militär) (1899–1983)
 Bertha Wellin (1870–1951), politiker, högerpartist
 Cecilia Velin (född 1990), drakbåtspaddlare, roddare och kanotist
 Christian Velin (född 1992), drakbåtspaddlare och kanotist
 Eric Welin (1923–2014), geolog och mineralog, professor
 Gustaf Welin, flera personer
 Gustaf Welin (militär) (1930–2008), generalmajor
 Gustaf Welin (ämbetsman) (1859–1945), trafikdirektör och kommunalpolitiker
 Hans Welin (född 1945), filmfotograf
 Henrik Welin (1863–1927), tandläkare
 Henrik Welin-Berger (1891–1971), ingenjör
 Johan Welin (1705–1744), finländsk filosof och matematiker
 Johanna Welin (född 1984), svensk-tysk rullstolsbasketspelare
 Karl-Erik Welin (1934–1992), organist, pianist och kompositör
 Kjell-Arne Welin (född 1942), arbetsförmedlare, politiker, folkpartist
 Kurt Welin (1896–1930), skådespelare
 Malte Welin (1896–1953), tidningsman, litteraturvetare, nationalsocialist
 Olivia Welin (född 1996), fotbollsspelare
 Olof August Welin (1841–1896). resepredikant och sångtextförfattare
 Roberto Welin (född 1966), boxare
 Rune Welin (1904–1991), arkitekt
 Sanfrid Welin (1855–1954), skol- och museiman
 Sölve Welin (1903–1994), röntegnläkrare, professor

Släktrelationer
Welin är ett så pass vanligt namn, att man måste räkna med att det innehas av flera släkter utan relation till varandra. Bland de biograferade finns det flera grupper med släktingar: Cecilia och Christian Velin är syskon, Olof August Welin  och Henrik Welin-Berger  ävar far och son, mem man kan konstruera ett släktträd med sex biograferade personer som alla är släkt med protokollsekreteraren Armand Welin:

Armand Welins ättlingar
 Armand Theofil Welin (1830–1876), protokollsekreterare och hovkamrer
 Emmy Köhler (1858–1925), lärare, författare och tonsättare
 Gustaf Welin (ämbetsman) (1859–1945)
 Axel Welin (militär) (1899–1983)
 Gustaf Welin (militär) (1930–2008)
 Axel Welin (ingenjör) (1862–1951) gift med
+ Agnes Welin (1849–1928), sjömansmissionär

Se även
 Wellin, geografiska namn i Belgien och Tjeckien.

Källor

Svenska efternamn